Cratere Jumo – cratere su Callisto
 Cratere Jumo – cratere su Rea